Сакире () — название нескольких сёл:

 Сакире — село в Боржомском муниципалитете края Самцхе-Джавахетия Грузии
 Сакире — грузинское название села Чирикау в Дзауском районе Южной Осетии (Джавском муниципалитете края Шида-Картли Грузии).
 Сакире — село в Дманисском муниципалитете края Квемо-Картли Грузии